James Carter (ur. 1969) – amerykański muzyk jazzowy
 James Carter (ur. 1978) – amerykański lekkoatleta, płotkarz
 James Carter (ur. 1969) – brytyjski pływak

 James Earl Carter, znany jako Jimmy Carter (ur. 1924) – amerykański polityk, prezydent